Kremlin Cup 2016, właśc. VTB Kremlin Cup 2016 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier w sezonie 2016 z cyklu Kremlin Cup rozgrywany w dniach 17–23 października 2016 roku w Moskwie na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 823 888 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
2016 w Rosji